Артур Райли (; 26 декабря 1903, Боксбург — …) — южноафриканский футболист, вратарь.

Карьера 
Артур Райли родился 26 декабря 1903 года в Боксбурге в семье англичан. Там же он начал свои выступления за одноимённый клуб «Боксбург». В августе 1925 года главный тренер клуба «Ливерпуль» Мэтт Куинн заключил контракт с Райли. 24 октября 1925 года Райли дебютировал в клубе в матче с «Тоттенхэм Хотспур», который красные выиграли 3:1. Райли покупался «Ливерпулем», как второй вратарь, который должен был заменять Элайшу Скотта, когда ирландец не мог играть за клуб, но уже в 1927 году Райли смог навязать конкуренцию Скотту, а к концу сезона 1928/29 Райли стал твердым «номером один» в Ливерпуле. В 1930-е годы «Ливерпуль» не добивался больших успехов, более того, дважды «красные» вылетали во вторую английскую лигу. Райли провёл в «Ливерпуле» 15 лет, 338 раз выходя на поле, последнюю игру он провёл 6 мая 1939 года на Олд Траффорде, в котором «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0.

Статистика игр за Ливерпуль

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net

Футболисты ЮАР
Игроки ФК «Ливерпуль»
Персоналии, чья дата смерти не установлена